El Pocito kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Pocito, Guanajuato, Apaseo el Alto, 
 El Pocito, San Luis Potosí, Venado, 
 El Pocito, Quintana Roo, Lázaro Cárdenas, 
 El Pocito, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar